2006 Голяма награда на Канада е 38-ото за Голямата награда на Канада и девети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 25 юни 2006 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2006 година в Канада